Иван Милев може да се отнася за:

 Иван Милев (1897 – 1927) – български художник
 Иван Милев (1957) – български художник
 Иван Милев (1944) – български рок музикант („Бъндараците“)
 Иван Милев (1956) – български акордеонист